Miejscowości w USA:
 Bastrop – miasto w stanie Luizjana, w parafii Morehouse
 Bastrop – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bastrop
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bastrop (ang. Bastrop County) – w stanie Teksas